Comitatul Arapahoe, conform originalului, Arapahoe County, se poate referi la

 Comitatul Arapahoe, statul  (Formate CO -- Categorie și format)
și la
 Comitatul Arapahoe, Teritoriul Kansas, un comitat imens, care a ocupat întrega parte vestică a teritoriului Kansas, înainte ca statul de azi Colorado să fi devenit stat.

Vezi și 

 Arapahoe (dezambiguizare)
 Arapa (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii